Allerslev Sogn ist der Name mehrerer Kirchspielsgemeinden (dän.: Sogn) in Dänemark:

 Allerslev Sogn (Lejre Kommune)
 Allerslev Sogn (Vordingborg Kommune)